Vidskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vidskär, Iniö, Åboland, 
 Vidskär, Korpo, Åboland, 
 Vidskär (Kökar, Åland), 
 Vidskär (Föglö, Åland),

Se även
Västra Vidskär
Östra Vidskär
Viliskeri

Robotskapade Finlandförgreningar